Mark Stewart peut désigner :
 , musicien britannique, membre du groupe The Pop Group ;
 , guitariste américain ;
 Mark Stewart (né en 1995), cycliste écossais.